Тёмное зеркало:
 Тёмное зеркало — американский фильм ужасов 1920 года.
 Тёмное зеркало — американский нуаровый психологический триллер 1946 года.
 Тёмное зеркало — канадский фильм ужасов 2018 года.